McPherson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* McPherson Township (McPherson County, Kansas)
 McPherson Township (Sherman County, Kansas)
 McPherson Township (Minnesota)
 McPherson Township (Oklahoma)